Sport:
 marathon (sport), een atletiekwedstrijd waarbij 42,195 km gelopen wordt
 marathonschaatsen, een schaatswedstrijd over lange afstand
 marathon per mountainbike, een mountainbikewedstrijd over lange afstand
 marathonzwemmen, een zwemwedstrijd over lange afstand

Overige:
 Marathon (Griekenland), ook wel Marathónas, een plaats in Griekenland
 slag bij Marathon, een veldslag tussen Athene en Perzië bij Marathon in 490 v.Chr.
 Marathon (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Marathon (auto), Nederlands-Frans automerk begin jaren '50
 Marathon Oil, een oliemaatschappij in de Verenigde Staten
 Marathon Media, een Frans televisiebedrijf
 Nationale Pleitmarathon, een wedstrijd met een zeer langdurig karakter
 Marathon (Den Haag), een voormalige discotheek in Den Haag
 Marathon (Saga), een muziekalbum van de Canadese band Saga
 Marathon (Santana), een muziekalbum van de band Santana
 Marathon (lied), een lied van Jebroer en Anita Doth uit 2017
 De Marathon (film), een Nederlandse film uit 2012
 De Marathon (musical), een Nederlandse musical uit 2017
 De marathon (boek), een in 1979 verschenen boek van de Amerikaanse schrijver Stephen King
 The marathon, een film uit 1919 met onder anderen Harold Lloyd
 Marathon (1980), een Amerikaanse televisiefilm uit 1980 met onder anderen Bob Newhart
 Marathon (1988), een Italiaans-Britse film met onder anderen David Carradine
 Marathon (1992), een Spaanse film over de Olympische Spelen in Barcelona 
 Marathon (2002), een Amerikaanse film uit 2002 van Amir Naderi
 Marathon (2005), een Zuid-Koreaanse film
 Marathon (2009), een Amerikaanse kortfilm met onder anderen Matthew Grondin 
 Marathon (2010), een Amerikaanse film met onder anderen Bristol Pomeroy 

Plaatsen in de VS:
 Marathon (Florida)
 Marathon (Iowa)
 Marathon (Texas)
 Marathon City 
 Marathon County